Lugano se poate referi la:
Lugano, oraș în Elveția
Lugano, lac aflat în munții Alpi